Coyotes kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Coyote, Sinaloa, ort, 
 Coyotes, Durango, ort, Pueblo Nuevo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar